Vrouwenconvent Sint-Geertrui, klooster in Den Bosch
 Sint-Geertruiklooster (Leuven)